Gneu Corneli Lèntul Clodià (cònsol), cònsol el 72 aC 
 Gneu Corneli Lèntul Clodià (militar), militar romà